

Cinema 
 Il grande imbroglio (Big Trouble) – film del 1986 diretto da John Cassavetes
 Big Trouble - Una valigia piena di guai (Big Trouble) – film del 2002 diretto da Barry Sonnenfeld

Letteratura 
 Big Trouble – romanzo di Dave Barry del 1999

Musica 
 Big Trouble – gruppo musicale statunitense
Big Trouble – album delle Big Trouble del 1988
Big Trouble – album dei Hazzard Hotrods del 2000